La Coppa della Pace 2005 è stata la seconda edizione del torneo calcistico, svoltasi dal 15 al 24 luglio 2005 in Corea del Sud.

Squadre
  (Argentina)
  (Sudafrica)
  (Francia)
  (Colombia)
  (Paesi Bassi)
  (Spagna)
  (Corea del Sud)
  (Inghilterra)

Stadi
 Seoul World Cup Stadium, Seul
 Suwon World Cup Stadium, Suwon
 Daejeon World Cup Stadium, Daejeon
 Busan Asiad Stadium, Pusan
 Munsu Cup Stadium, Ulsan
 Gwangju World Cup Stadium, Gwangju

Risultati

Turno eliminatorio

Gruppo A

Gruppo B

Finale

Vincitore

Marcatori

Collegamenti esterni
  Scheda sulla Coppa della Pace 2005 a cura di RSSSF.com

Calcio nel 2005
Coppa della Pace